est le titre de deux films :
 , film de Mario Camerini sorti en 1926 ;
 Maciste à la cour du Cheik (Maciste contro lo sceicco), film de Domenico Paolella sorti en 1962.